Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1976 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2; 6–2; 6–3 Jaime Fillol.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Jaime Fillol (finale)
  Paolo Bertolucci (semifinali)
  Víctor Pecci (quarti di finale)

 Željko Franulović (quarti di finale) 
 Mark Cox (secondo turno)  
 José Higueras (quarti di finale) 
 Ricardo Cano (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1976